Амелия () — роман английского писателя Генри Филдинга, впервые опубликованный в 1751 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в основном в Лондоне в 1733 году. Заглавная героиня вопреки желанию матери выходит замуж за капитана Уильяма Бута, лихого армейского офицера. Супруги убегают в Лондон. Бут оказывается несправедливо заключён в тюрьму в Ньюгейте, потом его соблазняет мисс Мэтьюз. Тем временем Амелия попадает в дорожную аварию и ломает себе нос; Бут и после этого продолжает считать её идеалом красоты. Амелия сохраняет верность мужу в его отсутствие. Она прощает измену, но Уильям вскоре снова втягивает её в неприятности из-за карточных долгов. Он оказывается в долговой тюрьме, однако позже Амелия получает наследство, гасит долги и уезжает с мужем в деревню.

Восприятие 
Предыдущий роман Филдинга («История Тома Джонса, найдёныша») был очень популярен, а потому писатель рассчитывал, что и первый тираж «Амелии» быстро раскупят. Однако публика осталась разочарована новой книгой: здесь не было того каскада забавных приключений, который обеспечил успех «Тому Джонсу». Критики по большей части тоже высказались об «Амелии» негативно. Исключениями стали рецензенты из «Лондонского журнала» и «Ежемесячного обозрения».

Примечания 

Романы на английском языке